

Nom commun 
 Un lavoir est une blanchisserie (québécisme et belgicisme).
 Un lavoir est un bassin public pour laver le linge.
 Un lavoir à charbon est une usine pour laver le charbon après triage.

Patronyme 
 Julie Lavoir, dite Graziani.

Toponyme 
 Lavoir est une section de la commune belge de Héron en Région wallonne, province de Liège.

Voir aussi 
 Bateau-lavoir
 Le Lavoir public, lieu culturel de diffusion et de production artistique situé à Lyon.

Québécisme